Зано́за — мелкое инородное тело, проникшее под кожу человека или животного.

Другие значения 
 «Заноза» — еженедельный сатирический журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1863—1865 годах.
 «Заноза» — пятый студийный альбом Найка Борзова.
 «Заноза» — фильм студии «Грузия-фильм» (1957).
 «Заноза» — советский телефильм (1970).
 «Заноза» — американский фильм ужасов (2008).

en:Splinter (disambiguation)